Vincenzo Federici ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Federici (Komponist) (1764–1826), italienischer Komponist
 Vincenzo Federici (Paläograph) (1871–1953), italienischer Paläograph und Diplomatiker